Baras – municipalità delle Filippine nella Provincia di Catanduanes
Baras – municipalità delle Filippine nella Provincia di Rizal
Joseph Baras – tiratore di tiro a segno belga ai Giochi della II Olimpiade
Lingua baras